Dictyoptera:
 Dictyoptera () — отряд насекомых
 Dictyoptera (Coleoptera) — род насекомых из отряда жесткокрылых